Женский командный чемпионат мира 2013 — проходил со 2 по 13 марта 2013 года в Астане.

Команды

Таблица

Индивидуальные медали 
 Доска 1:   Цзюй Вэньцзюнь 2651
 Доска 2:  Ирина Круш 2607
 Доска 3:  Тань Чжунъи 2570
 Доска 4:  Наталья Жукова 2500
 Резервная:  Ольга Гиря 2522

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница турнира

Март 2013 года
Командные чемпионаты мира по шахматам
2013 год в шахматах
Соревнования по шахматам в Казахстане
Чемпионаты мира в Казахстане
Спорт в Казахстане в 2013 году
Международные спортивные соревнования в Астане